Stachanow bezeichnet:
 Stachanow, ehemaliger Name einer Stadt in der Ukraine, seit 2016 Kadijiwka
 Stachanow-Bewegung, eine sowjetische Kampagne zur Steigerung der Arbeitsproduktivität

Stachanow ist der Familienname folgender Personen:
 Alexei Grigorjewitsch Stachanow (1906–1977), russischer Kohlegrubearbeiter, nach ihm wurden die Bewegung und die Stadt benannt
 Nikolai Pawlowitsch Stachanow (1901–1977), sowjetisch-russischer Generalleutnant